

Architettura 
 Palazzo Anguissola Antona Traversi –  palazzo nel centro di Milano
 Villa Antona Traversi – edificio signorile nel comune di Meda, in Lombardia
 Villa Cusani Tittoni Traversi – villa di delizia a Desio, in Brianza

Persone 
 Anita Traversi – cantante svizzera
 Camillo Antona Traversi – commediografo, drammaturgo e librettista italiano
 Gaspare Traversi –  pittore italiano
 Giannino Antona Traversi – commediografo, scrittore e politico italiano
 Marisa Traversi – attrice italiana
 Roberto Traversi – politico, architetto e giornalista italiano

Altro 
 Petroica traversi – uccello della famiglia dei Petroicidi originario delle Chatham